Zu Informationen über Deutscher Fußballmeister siehe unter:
 Deutsche Fußballmeisterschaft
 Liste der deutschen Fußballmeister
 Deutscher Fußballmeister (Briefmarkenserie) von 1995 bis 1999